Ракишев — фамилия; имеет женскую форму Ракишева.
 Ракишев, Данеш (1926—1992) — казахский певец и композитор.
 Ракишев, Кенес Хамитович (род. 1979) — казахстанский предприниматель и венчурный инвестор.
Ракишев, Магауия (1895—?) — советский шахтёр-стахановец.